ШОК или шок:
 Шок — состояние организма, сопровождаемое нарушением жизненно важных функций (например: анафилактический,  болевой, гиповолемический, инфекционно-токсический, кардиогенный, посттравматический, посттрансфузионный, септический, травматический).
 Также употребляется в переносном смысле, например:
 Культурный шок
 Никсоновский шок
 Футурошок
 Шок — коммуна в губернии Оппланн в Норвегии.
 
 Шок-акция — форма прямого политического прямого действия, которая стала популярной в 1970-х годах в Соединенных Штатах.
 Шок-рок — разновидность рок-музыки, в которой исполнители стремятся шокировать, ужаснуть зрителя.
 Шок-сериал SOSеди — российский сериал.
 Шок МакБлоб (Chode McBlob) — трёхглазый инопланетянин из канадского мультсериала Улётный Трип.
 Шокк — русскоязычный рэп-исполнитель.

Аббревиатура 
 ШОК (авиастр.) — шаблон обрезки контура.
 ШОК — «Школьный образовательный комплекс».

См. также 
 Шока
 Шокер (значения)
 Шок и трепет (фильм)
 Шоок